

Муніципалітети у Франції 
 Сер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Сер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Сер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Сер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро

Інше 
 Сер () — звертання до баронетів та осіб лицарського стану в Британії
 Сер () — шанобливе звертання до осіб чоловічої статі в англомовних країнах, зазвичай до начальника чи старшого за званням
 Сер — індійська міра ваги; близько 0,933 кг